La Puda de Montserrat, antic balneari a la vora esquerra del riu Llobregat, al terme municipal d'Esparreguera 
 La Puda de Francolí, balneari al terme municipal de Castellolí (Anoia) 
 Balneari de la Puda o Balneari de la Font Pudosa, edifici al municipi de Banyoles (Pla de l'Estany)
 Font de la Puda o Font Puda, font sulfhídrica al municipi de La Coma i La Pedra, al Solsonès